Big Anal Asses ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Hard X. Regisseurin der Filme ist Mason.

Die Reihe legt den Fokus auf Analverkehr. Bis 2020 sind zehn Teile der Serie erschienen. Von diesen erhielt bei mehrfachen Nominierungen Teil 8 als erster eine Auszeichnung, den AVN Award in der Kategorie Best Big Butt Release.

Darstellerinnen 
 Big Anal Asses 1 (2013): Christy Mack, AJ Applegate, Jada Stevens, Mick Blue, Jayden Jaymes, Erik Everhard, Johnny Sins
 Big Anal Asses 2 (2014): Gracie Glam, Manuel Ferrara, James Deen, Jillian Janson, Mick Blue, Jynx Maze, Savannah Fox
 Big Anal Asses 3 (2015): Keisha Grey, Manuel Ferrara, Mia Malkova, Mandy Muse, Mick Blue, Kelsi Monroe, Erik Everhard
 Big Anal Asses 4 (2016): Eva Angelina, Manuel Ferrara, AJ Applegate, Remy LaCroix, Mick Blue, Kelsi Monroe, Jordan Ash
 Big Anal Asses 5 (2016): Manuel Ferrara, Abella Danger, Jada Stevens, Mick Blue, Anikka Albrite, Damon Dice, Brittany Shae
 Big Anal Asses 6 (2017): Mia Malkova, Mandy Muse, Mick Blue, Candice Dare, Markus Dupree, Harley Jade, Jon Jon
 Big Anal Asses 7 (2018): Mandy Muse, Mick Blue, Brandi Bae, Ramon Nomar, Daisy Stone, John Strong, Klara Gold
 Big Anal Asses 8 (2018): Manuel Ferrara, Mia Malkova, Gia Derza, Ramon Nomar, Nina Kayy, Bambino
 Big Anal Asses 9 (2019): Valentina Nappi, Ryan Conner, Ivy Lebelle, Mick Blue, Ramon Nomar, Andreina De Luxe, Stirling Cooper
 Big Anal Asses 10 (2020): LaSirena69, Savannah Bond, Arietta Adams, Layla Love

Auszeichnungen 
 2020: AVN Award – Best Big Butt Release – Teil 8

Nominierungen 
 2015: AVN Award Nominee: Best Solo/Tease Performance, Jada Stevens (in Teil 1)
 2015: AVN AwardNominee: Best Big Butt Release – Teil 1
 2016: AVN Award Nominee: Best Solo/Tease Performance, Kelsi Monroe (Teil 3)
 2016: AVN Award Nominee: Best Anal Sex Scene, Keisha Grey, Manuel Ferrara (Teil 3)
 2016: AVN Award Nominee: Best Director: Non-Feature, Mason (Teil 3)
 2017: AVN Award Nominee: Best Anal Movie (Teil 4)
 2018: AVN Award Nominee: Best Anal Sex Scene, Mia Malkova, Markus Dupree (Teil 6)

Weblinks 
 IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film